Bahcall ist der Familienname folgender Personen:

 John N. Bahcall (1934–2005), US-amerikanischer Astrophysiker
 Neta Bahcall (* 1942), israelische Astrophysikerin und Kosmologin